(4654) Gor'kavyj est un astéroïde de la ceinture principale, découvert par Nikolaï Tchernykh le  à l'observatoire d'astrophysique de Crimée.

Voir aussi

Lien interne 
 Liste des planètes mineures (4001-5000)

Lien externe

Références 

Astéroïde de la ceinture principale
Planète mineure découverte en 1977
Objet céleste découvert par Nikolaï Tchernykh
Objet céleste découvert à l'observatoire d'astrophysique de Crimée